Název Horní Žďár má více sídel:
 Horní Žďár (Ostrov), část města Ostrov v okrese Karlovy Vary
 Horní Žďár (Jindřichův Hradec), část města Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec
 Horní Žďár (Hajnice), část obce Hajnice v okrese Trutnov

Externí odkazy 
  (Horní Žďár, též Horní Zárov, německy Obersoor, obec v okrese Trutnov)